Михайловка — деревня Камышловского района Свердловской области. Относится к Галкинскому сельскому поселению.

География 
Деревня Михайловка расположена на левом берегу реки Овинной — левого притока Юрмача. Расстояния от деревни до села Квашнинского — 6 километров, до города Камышлова — 33 километра, до областного города Екатеринбурга — 166 километров.

История 
Деревня Михайловка (Портомойка) основана приблизительно в 1720 году.

По данным на 1908 год, деревня Портомойка относилась к Куровской волости Камышловского уезда и насчитывала 177 дворов, в которых проживало 858 жителей (425 мужчин, 433 женщины). По социальной принадлежности жители деревни относились к бывшим государственным крестьянам. По религиозным взглядам — православные. По этническому составу — русские. Расстояние до ближайшей школы и фельдшерского пункта составляло 7 вёрст (село Куровское), до ближайшей больницы 33 версты (город Камышлов).

Решением Свердловского облисполкома №358 от 29.05.1958 года деревня Портомойка Квашнинского сельсовета переименована в Михайловку.

Население

Инфраструктура 
Колхозное хозяйство «Колос», Михайловский ФАП.

 Улицы
 Советская
 Уральская
 переулок Совхозный

Транспорт 
Асфальтированная дорога Михайловка — Квашнинское протяжённостью 5 км соединяет деревню с селом Квашнинским и шоссейной дорогой Камышлов — Ирбит.

Грунтовая дорога Михайловка — Першата соединяет деревню с деревней Першата и селом Куровским.

Примечания 

Населённые пункты Камышловского района
Населённые пункты на Овинной (притоке Юрмача)